Meitzen  ist ein Familien- und ein Orts- bzw. Gewässername:

Familienname:
 August Meitzen (1882–1910), deutscher Statistiker und Nationalökonom
 Toni Meitzen (1908–1971), deutscher Schauspieler

Orts-/Gewässername:
 Meitzen, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Mycyny, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Meitzen-See, Binnengewässer im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Linówko (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen